Saint Rogatien désigne plusieurs saints chrétiens, dont :

 Rogatien de Nantes
 Rogatien de Carthage () et Félicissime de Carthage, prêtres et martyrs à Carthage ; fêtés le 26 octobre.

Références